Jhenaidah (stad) - Een stad in Bangladesh
Jhenaidah (zila) - Een district in Bangladesh
Jhenaidaha Sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh